Črešnjevec je lahko:
 Črešnjevec - gora v Bizeljskem gričevju
Črešnjevec ob Bistrici (Slovenija)
 Črešnjevec ob Dravi (Slovenija)
 Črešnjevec pri Dragatušu (Slovenija)
 Črešnjevec pri Oštrcu (Slovenija)  
 Črešnjevec pri Semiču (Slovenija)
 Črešnjevec, Slovenska Bistrica (Slovenija)
 Krajevna skupnost Črešnjevec
 Osnovna šola Črešnjevec
 Črešnjevec, Vojnik (Slovenija)
 Črešnjevec, Tuhelj (Hrvaška)
 Tschreschnievec (rodbina, Slovenija)
 Mihael Črešnjevec